Shelli Boone é uma atriz estadunidense, mais conhecida por interpretar Evan Reed na telenovela Saints & Sinners. Ela também se tornou conhecida no teatro, ao interpretar Dorothy Dandridge na peça Dorothy and Otto.

Filmografia

Televisão 
 2007 Saints & Sinners como Evan Reed

Cinema 
 2009 Something Like a Business como Starlight
 2008 See Dick Run como Joanna
 2008 Auto Recovery como Andrea
 2008 He Who Finds a Wife como Lauren Alexander
 2008 Voyeur: In Hindsight como Boone Shelli
 2007 Seventh & Hill como Alesha Sands
 2006 Holla como Monica
 2006 Crossover como Shelli
 2005 The 7th Commandment como Regina
 2004 Tied Up como Ria

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos